HMS Exeter kan verwijzen naar:
HMS Exeter (1680), een third rate oorlogsschip van de Britse marine.
HMS Exeter (1697), een fourth rate oorlogsschip van de Britse marine.
HMS Exeter (1763), een third rate oorlogsschip van de Britse marine.
HMS Exeter (1928), een zware kruiser van de Britse marine.
HMS Exeter (D89), een torpedobootjager van de Britse marine.